Il y a eu plusieurs batailles de Dinant au cours de l'Histoire :
 La Bataille de Dinant, qui eut lieu en 1914 au début de la Première Guerre mondiale entre les armées alliées et les Allemands.
 La Bataille de Dinant, qui eut lieu en 1940 au début de la Seconde Guerre mondiale lors de la percée de Sedan sur le front ouest.

Voir aussi